Осада Намюра:
 Осада Намюра (1692)
 Осада Намюра (1695)
 Осада Намюра (1746)
 Осада Намюра (1792)
 Осада Намюра (1914)

Осады по городам